nganaszan nyelv
 nganaszan nép